Эдуа́рд Влади́мирович Шифри́н (, род. 12 июля 1960 года, Днепропетровск) — российский миллиардер.

Кандидат технических наук (1992).
В 1999 году наряду с другими авторами фундаментального учебника «Теория металлургических процессов» стал лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.

С 1999 года сопредседатель Еврейской конфедерации Украины.
С 2002 года вице-президент Евроазиатского еврейского конгресса.
Вице-президент Всемирного еврейского конгресса.

Биография 
Родился в семье профессора Владимира Моисеевича Шифрина, видного специалиста в сфере металлургии.

Окончил в 1977 году школу с углублённым изучением физики, одноклассник Евгения Червоненко, по свидетельству последнего, претендовал на золотую медаль. Затем окончил с отличием физико-химический факультет Московского института стали и сплавов (1983). После окончания института получил распределение на один из гигантов отечественной металлургии — Запорожский завод «Днепроспецсталь», где работал в 1983—1993 годах: помощник мастера, мастер, помощник начальника цеха, начальник группы лаборатории, начальник лаборатории, начальник сталелитейного цеха, заместитель начальника отдела маркетинга. Благодаря связям с руководством комбината бизнесмен сосредоточился на перепродаже продукции «Запорожстали». Участие в приватизации «Запорожстали» позволило партнёрам войти в число её основных акционеров. Его украинские связи помогли Midland получить контроль над «Запорожсталью» в 1990 году.

В 1993—1995 годах сотрудник украинского представительства гонконгской торговой фирмы «Linful International LTD».
В 1995—1998 годах возглавлял украинское представительство канадской фирмы «Midland Recourses Inc».
В 1998—2004 годах генеральный директор представительства фирмы «Midland Recourses UK» (Великобритания) на Украине.
В 2004—2012 годах председатель наблюдательного совета ОАО «Запорожсталь».

Познакомившись с Алексом Шнайдером, у которого в Торонто была трейдерская компания «Транс Ресурсез НВ», Алекс Шнайдер-? решил обратить внимание на отечественную металлургическую промышленность, пришедшую в упадок. В 1994 году партнёры основали офшорную компанию «Мидланд Ресурсез», которая стала одним из крупнейших продавцов продукции «Запорожстали» — четвёртого по величине сталелитейного завода Украины. Эдуард Шифрин является соучредителем «Midland Group», холдинговой компании с головным офисом в Гернси. Компания занималась тем, что покупала российский уголь, отдавала украинским сталелитейным компаниям, а взамен забирала готовую сталь. К 2001 году заработанные средства позволили им приобрести несколько металлургических заводов, в том числе и родное предприятие Шифрина. Сфера интересов компании: сталь («Запорожсталь»), судоходство, недвижимость, сельское хозяйство, компания владела командой «Формулы-1» «Midland F1 Racing».

В России группе принадлежит портфель на 1 млн м² коммерческой и 600 000 м² жилой и гостиничной недвижимости, включая бизнес-центры на Арбате «Midland Plaza», «Diamond Hall» на Олимпийском проспекте, «Южный порт» рядом с метро «Кожуховская», а также сеть торговых центров в регионах Strip Mall (в настоящее время проекты заморожены из-за роста стоимости кредитных ресурсов). «Midland Group» также принадлежит доля в «РусСпецСтали».

По данным журнала Forbes, Шифрин занимал в 2006 году 486 место в рейтинге миллиардеров, с состоянием в 1,6 млрд долларов, в рейтинге за 2007 год он занял лишь 538 место, хотя его капитал вырос до 1.9 млрд долларов, в рейтинге «Миллиардеры мира» в 2009 году он был помещён на 559-ю позицию, капитал оценивается в 1,3 млрд долларов.
В 2006 году в издании «Sunday Times Rich List» он значился под номером 59 с оценкою состояния в размере £920 000 000. В 2008 году польский журнал Wprost оценил состояние Эдуарда Шифрина в $1,7 млрд. В 2011 году журнал «Фокус» оценил состояние Эдуарда Шифрина в $1,407 млрд (№ 14 в рейтинге 200 крупнейших богачей Украины, который составил журнал «Фокус»).

По собственному утверждению, живёт за границей с 1996 года.

Женат, трое детей.

Лауреат премии Федерации еврейских общин России «Человек года» в области меценатства (2007).

Бизнес 
Ведёт бизнес в 34 странах мира.

За 13 лет его компания превратилась в транснациональную империю, куда входят предприятия тяжёлой промышленности, сети супермаркетов, недвижимость с годовым доходом 215 миллионов долларов.

Список используемой литературы 
От бесконечности до человека. Базовые идеи каббалы в рамках теории информации и квантовой физики

Travels with Sushi in the Land of the Mind (Путешествие с суши в страну разума)

Примечания

Ссылки 
 Эдуард Владимирович Шифрин: Пресс-Портрет news.yandex.ru
 Мапа: Розподіл мільярдерів за місцем проживання. Розмір діаметра диска відображає стан. Червоний диск вказує на Едуарда Шифріна. www.forbes.com
 Эдуард Шифрин/ 08.04.2010. Эдуард Шифрин. 29.02.2008 — Фокус.ua
 Шифрин Эдуард. ДОСЬЕ : Персональный сайт Сергея Руденко
 Самые богатые украинцы: № 31 Эдуард Шифрин. 17 декабря 2010. www.kyivpost.ua
 Владельцы Midland Group Алекс Шнайдер и Эдуард Шифрин разделили бизнес. 26.12.2008/ www.jewish.ru

Выпускники МИСиСа
Кандидаты технических наук
Миллиардеры Украины
Натурализованные граждане России